Гран-при Люксембурга 1997 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе Нюрбургринг в Германии. Соревнования состоялись 28 сентября 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Хайнц-Харальд Френтцен 1:18,802
 Первый поул в карьере Мики Хаккинена.
 Сотая гонка в карьере Михаэля Шумахера.
 Последняя победа Жака Вильнева в Формуле-1.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Люксембурга